Girona